Аройнш  () — португальська власна назва.

Топоніми

Аройнш — парафія.
 Санта-Кріштіна-де-Аройнш — парафія.
 Сан-Роман-де-Аройнш — парафія.